Cerkev svetega Jakoba je ime več cerkva:

 Cerkev sv. Jakoba, Blatna Brezovica
 Cerkev sv. Jakoba, Dobrovnik
 Cerkev sv. Jakoba, Gabrje
 Cerkev sv. Jakoba, Koper
 Cerkev sv. Jakoba, Koprivna
 Cerkev sv. Jakoba, Kostanjevica na Krki
 Cerkev sv. Jakoba, Ljubljana
 Cerkev sv. Jakoba, Mali Vrh
 Cerkev sv. Jakoba, Mežica
 Cerkev sv. Jakoba, Ormož
 Cerkev sv. Jakoba, Podgrad
 Cerkev sv. Jakoba na Resniku
 Cerkev sv. Jakoba, Ribno
 Cerkev sv. Jakoba, Velika Dobrava